Ким Чжун Ён (; ) — корейский футболист, полузащитник минского «Динамо».

Клубная карьера 
Ким является воспитанником сеульской академии «Ханянг». 17 февраля 2020 года подписал контракт с белорусским клубом «Динамо» из Минска. 9 марта дебютировал в составе команды в матче кубка Белоруссии с БАТЭ. На 78-й минуте он вышел на поле вместо Евгения Шикавки. 20 марта сыграл первую игру в Высшей лиге, когда главный тренер Сергей Гуренко выпустил его во втором тайме матча с брестским «Рухом» вместо Ивана Бахара.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Динамо» Минск  

Футболисты Республики Корея
Игроки ФК «Динамо» Минск